

Sigle 
 Westfälischen Nachrichten – quotidiano tedesco

Codici 
 WN – codice vettore IATA di Southwest Airlines

Altro 
 WN – targa automobilistica di Wiener Neustadt (Austria)
 WN – targa automobilistica del circondario del Rems-Murr (Germania)
 WN – targa automobilistica di Varsavia-Ursynów (Polonia)